Taguatinga ist der Name von

 Taguatinga (Distrito Federal), eine brasilianische Verwaltungsregion und Stadt im Distrito Federal
 Taguatinga (Tocantins), ein brasilianischer Ort im Bundesstaat Tocantins

 Taguatinga Esporte Clube, ein brasilianischer Fußballverein im Distrito Federal